2 miejscowości w Polsce: 
 Koszelówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica 
 Koszelówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck